Probleme personale se poate referi la:

 Probleme personale – roman din 1974 al scriitorului Horia Panaitescu
 Probleme personale – film românesc din 1981 regizat de David Reu, după o idee din romanul Cădere liberă (1978) al scriitorului Grigore Zanc